Гу́рьева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Рекечинская (Гурьева), Анжела Валерьевна (род. 1980) — российская волейболистка.
 
 Гурьева, Людмила (род. 1977) — казахстанская биатлонистка.
 Гурьева, Мария Дмитриевна (Нессельроде; 1786—1849) — фрейлина, статс-дама, хозяйка великосветского салона.
 Гурьева Полина Александровна (род. 1999) — туркменская тяжелоатлетка.